popcorn vagy pattogatott kukorica, a kukorica magjaiból hevítéssel előállított rágcsálnivaló
 Popcorn, újság tinédzserek számára
 Popcorn, 1991-es amerikai film Mark Herrier rendezésében
 Popcorn, 2007-es brit film Darren Paul Fisher rendezésében
 Popcorn (eredeti címen Pop Corn), Gershon Kingsley 1969-es instrumentális szerzeménye